Порт () - 
 в апаратному забезпеченні — роз'єм для приєднання периферійного пристрою до комп'ютера; наприклад, послідовний порт, порт дисплея, мережевий порт;
 Порт протоколу — параметр протоколів TCP и UDP, який визначає процес-пункт призначення для даних, які пересилаються по мережам

Іноді портом жаргонно називають портування певної програми з однієї апаратної чи операційної платформи на іншу, тобто процес перенесення функціональності працюючої в певному середовищі комп'ютерної програми у нове середовище.